Municipio de Littleton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Littleton (condado de Halifax, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Halifax.
 Municipio de Littleton (condado de Schuyler, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.